SLFA steht für:
 Football Federation of Sri Lanka, der Fußballverband von Sri Lanka
 Sierra Leone Football Association, der Fußballverband von Sierra Leone
 St. Lucia Football Association, der Fußballverband von St. Lucia

SLFA